Eerste boek van Henoch
 Tweede boek van Henoch
 Derde boek van Henoch